Куркино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Новленского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Нефедовское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Нефедовский сельсовет.

Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 84 км, до центра муниципального образования Новленского по прямой — 20 км. Ближайшие населённые пункты — Красный Двор, Фалелеево, Степаново, Первомайский, Ивлевское, Рословское, Отеклеево, Колышкино, Попово, Нефедово.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района